Zahajki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Zahajki, un village dans le powiat de Biała Podlaska.
 Zahajki, un village dans le powiat de Włodawa.